NGC 7380, ou nébuleuse du Sorcier, est un amas ouvert situé à environ  années-lumière de la Terre dans la constellation de Céphée. Découvert par Caroline Herschel en 1787, l'amas s'étend sur environ 100 années-lumière.

Nébuleuse du Sorcier 

L'amas est entouré par la nébuleuse du Sorcier.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Amas ouvert
Liste des objets du NGC

Liens externes 

  (traduction/adaptation française).

  (traduction/adaptation française)

7380
Amas ouvert
Constellation de Céphée